Veenstra ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Veenstra, US-amerikanischer Basketballspieler
 Michiel Veenstra (* 1976), niederländischer DJ und Moderator
 Myrna Veenstra (* 1975), niederländische Hockeyspielerin

 Simone Veenstra (* 1971), deutsche Schriftstellerin, Journalistin und Verlegerin
 Tine Veenstra (* 1983), niederländische Bobfahrerin
 Wiebren Veenstra (* 1966), niederländischer Radrennfahrer